Der Hanomag Garant Typ 11/4 ist ein Kleinwagen, den die hannoversche Firma Hanomag 1934 als Nachfolger des Typs 4/23 PS vorstellte.

Der Wagen entsprach dem 4/23 PS Typ 11, hatte aber anstatt des 3-Gang-Getriebes eines mit 4 Gängen bekommen. Sein 1097 cm³-Motor leistete nach wie vor 23 PS. Das Vollcabriolet wurde nicht mehr angeboten.

Parallel zum Garant gab es den Hanomag Kurier Typ 11 K. Das K stand dabei für den Kastenprofil-Niederrahmen, der den bisher üblichen U-Profil-Pressstahlrahmen ersetzte. Der Kurier hatte den Motor des Garant und wurde ausschließlich als geschlossene Limousine geliefert.

Im Folgejahr bekam der Garant ein größeres Fahrgestell, behielt aber als Hanomag Garant Typ 11/35 seinen Motor unverändert. Er hatte jetzt im Unterschied zum Vorgänger einzeln aufgehängte, an Querfedern abgestützte Vorderräder. Der Wagen wurde nur noch als Cabrio-Limousine angeboten.

Als Hanomag Garant Typ 11/36 wurde er 1936 unverändert hergestellt, jetzt aber ebenfalls als Limousine.

11.947 Garant und 10.414 Kurier wurden bis 1938 hergestellt. Dann ersetzte der Hanomag 1,3 Liter diese Modelle.

Technische Daten 

 L2 = 2-türige Limousine oder Cabrio-Limousine

Quelle 
Werner Oswald: Deutsche Autos 1920–1945, 10. Auflage, Motorbuch Verlag Stuttgart (1996), ISBN 3-87943-519-7

Pkw-Modell
Garant
Limousine
Cabriolimousine